Osoby o tym nazwisku:
 Jan Kulak – polski duchowny
 Teresa Kulak – polska historyk
 Zbigniew Kulak – polski polityk, chirurg